Glihallstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Glihallstjärnen (Hagfors socken, Värmland, 664619-138375), sjö i Hagfors kommun, 
Glihallstjärnen (Hagfors socken, Värmland, 665205-138589), sjö i Hagfors kommun,  (3,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn